Зали́на Ю́рьевна Ла́лиева () — министр юстиции Южной Осетии с 25 мая 2017 года по 23 мая 2022 года.

Биография 
Родилась в семье военнослужащего 2 декабря 1967 года в Цхинвали, столице ЮО АО ГССР. В 1985 году с отличием окончила Цхинвальскую среднюю школу № 2. В том же году поступила на филологический факультет Северо-Осетинского государственного университета.

В 1986 году перевелась в Юго-Осетинский педагогический институт (ныне ЮОГУ) на факультет русского языка, литературы и истории, окончила его в 1990 году. В 1990—2005 годах работала преподавателем русского языка, литературы и истории в одной из школ Цхинвала.

В 2000 году Лалиева окончила с отличием юридический факультет ЮОГУ, в 2005 году была принята на должность юрист-консультанта в Торгово-промышленную палату Республики Южная Осетия. Также работала в должности юрист-консультанта Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента Республики Южная Осетия.

25 мая 2017 года была назначена министром юстиции Южной Осетии после того как прежнее правительство подало в отставку после подведения итогов президентских выборов.

Замужем. Имеет двоих дочерей.

Примечания 

Выпускники Юго-Осетинского государственного университета
Министры Южной Осетии
Министры юстиции
Министры юстиции Республики Южная Осетия
Персоналии по алфавиту